Villa del Rey kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villa del Rey (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Villa del Rey (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar